Sredinom är ett studioalbum av den bosniska sångaren Dino Merlin. Det gavs ut år 2000 och innehåller 14 låtar.

Låtlista

Referenser 
Albuminformation på Itunes

Musikalbum 2000
Album av Dino Merlin
Bosniskspråkiga musikalbum